Moose River (englisch für „Elch-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse 

in Kanada:
 Moose River (James Bay), in Ontario
 Moose River (Macmillan River), in Yukon
 Moose River (Saskatchewan River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Moose River (Androscoggin River), in New Hampshire
 Moose River (Black River), in New York
 Moose River (Kennebec River), in Maine
 Moose River (Namakan Lake), in Minnesota
 Moose River (Nina Moose River), in Minnesota
 Moose River (Passumpsic River), in Vermont
 Moose River (Thief Lake), in Minnesota
 Moose River (Willow River), in Minnesota

Moose River ist der Name folgender Orte 

in Kanada:
 Moose River (Cumberland County), im Cumberland County (Nova Scotia) 
 Moose River (Pictou County), im Pictou County (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Moose River (Somerset County), im Somerset County (Maine)

Siehe auch:
 Moose River Gold Mines in der Halifax Regional Municipality